Archimonocelididae är en familj av plattmaskar. Archimonocelididae ingår i ordningen Proseriata, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Archimonocelididae 27 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Archimonocelididae